Eglso ist der Ortsname von

 Eglso (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Eglso (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern